Техалпа има више значења:

 Техалпа (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Техалпа (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику